Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Venezuela. IJsland heeft geen ambassade in Venezuela.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Venezuela
IJslandse